Filozófia
Analitikus filozófia
Fizika
Termoanalízis
Kémia
Analitikai kémia
Kvantitatív kémiai analízis
Titrimetria – térfogatos analízis
Matematika
 Matematikai analízis
 Valós analízis
 Komplex analízis
 Numerikus analízis
Orvostudományban
Élővércsepp-analízis
Pszichoanalízis
Statisztika
Faktoranalízis
Klaszteranalízis
Varianciaanalízis